L'Orange bezeichnet:
 L’Orange (Unternehmen), Hersteller von Einspritzsystemen für Dieselmotoren
 L’Orange (Lied), Titel eines Chansons von Gilbert Bécaud

Personen, Familienname:
 Bjørn L’Orange, norwegischer Poolbillard- und Snookerspieler
 Hans Peter L’Orange (1903–1983), norwegischer Klassischer Archäologe und Kunsthistoriker
 L’Orange, amerikanischer Hip-Hop-Produzent
 Prosper L’Orange (1876–1939), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Rudolf L’Orange  (1902–1958), deutscher Ingenieur, Erfinder und Gründer der L’Orange GmbH
 Selma L’Orange Seigo (* 1980), Schweizer Politikerin (Grüne)